Witold Majewski (1888-), oficer
 Witold Majewski (1930-2005), piłkarz